

Gouvernement 

Président : Pascal Lissouba
Premier ministre : Claude Antoine Da Costa jusqu'au  ; Joachim Yhombi-Opango à compter du

Événements 

 : noyade de 239 Zaïrois au Beach de Brazzaville
 : premier tour des élections législatives anticipées, dont les résultats sont proclamés le 
 : deuxième tour des élections législatives anticipées, auquel l'opposition refuse de participer ; les résultats sont proclamés le 
 : l'opposition appelle à la désobéissance civile et manifeste dans les rues de Brazzaville 
 : démission du Premier ministre Claude Antoine Da Costa
 : André Milongo est élu président de l'Assemblée nationale
 : le général Joachim Yhombi-Opango est nommé Premier ministre ; l'opposition nomme son propre Premier ministre, Jean-Pierre Thystère-Tchicaya, ainsi qu'un président de l'Assemblée nationale, André Mouélé
 : deuxième tour des élections législatives anticipées dans huit des onze circonscriptions en ballotage ; les résultats sont proclamés le 
début novembre : création des Cobras, milice de Denis Sassou-Nguesso

Naissances

Décès

Voir aussi 
 1993 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXe siècle
1993 par pays